KKU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ekuk (Alaska) (Stati Uniti)